Гановце (, ) — деревня в Попрадском районе Прешовского края, находящаяся в трёх километрах юго-восточнее города Попрад. Впервые упоминается в письменных источниках в 1317 году.
К достопримечательностям деревни относятся: готическая церковь, расположенная в деревне (XIII век), алтарь (1500 год), жертвенник в стиле барокко и два древних колокола (XIV и XVIII век).

Залежи травертина вблизи деревни являются важным археологическим объектом, в котором были найдены остатки доисторических животных и природный (травертиновый) слепок мозговой полости неандертальца (105 тыс. л. н.), который был обнаружен Ярославом Петрбоком (:cs:Jaroslav Petrbok) в 1926 году и находится на хранении в Чешском Национальном музее в Праге, а копия расположена в Словацком национальном музее в Братиславском Граде.

Примечания

Ссылки 
 Муниципальный сайт

Населённые пункты Словакии
Попрад (район)